Itacoatiara kan syfta på:

Brasilien 

 Itacoatiara (kommun), Amazonas, 
 Itacoatiara (ort), Amazonas,